Miejscowości we Włoszech:
 Villalba – miejscowość w gminie Villalba

Gminy w Portoryko:
 Villalba (ang. Villalba Municipio) – gmina w Portoryko